William Shea peut faire référence à :
 William Shea (1856-1918), acteur britannique ;
 William Shea (1893-1961), monteur et réalisateur canadien ;
 William Shea (1907-1991), avocat new-yorkais et figure de l'histoire de la franchise de baseball des Mets de New York.

Voir aussi 
 William René Shea (1937-), un historien des sciences canadien